Bei Bornhöved fanden mehrere bedeutende Schlachten statt:

 798 schlugen die mit Karl dem Großen verbündeten Abodriten die Sachsen, siehe Schlacht auf dem Sventanafeld
 1227 siegte eine Koalition aus Holsteinern, Lübeckern und Dithmarschern über König Waldemar von Dänemark, siehe Schlacht bei Bornhöved (1227)
 1813 war dort ein weiteres Gefecht, siehe Schlacht bei Bornhöved (1813)